Придатко — украинская фамилия:

 Придатко, Юрий Михайлович — почетный строитель России, кандидат технических наук.

Двойная фамилия 
 Пальшина-Придатко, Антонина Тихоновна (1897—1992) — участница Первой мировой войны, кавалер Георгиевских крестов и Георгиевских медалей.
 Придатко-Долин, Василий Иванович (род. 1955) — украинский писатель, художник и путешественник.